Aeroporto Internazionale di Teheran-Imam Khomeini – Lo scalo internazionale della capitale iraniana
Aeroporto Internazionale di Teheran-Mehrabad – Il vecchio scalo principale ora adibito a voli interni